Cristallinapass steht für:

 Cristallinapass, deutscher Name des Pass Cristallina, Pass zwischen den Schweizer Kantonen Graubünden und Tessin auf 2399 m 
 Cristallinapass, deutscher Name des Passo di Cristallina, Pass im Schweizer Kanton Tessin auf 2566 m